K48 ou K.48 peut faire référence à :
 K48, un type de réacteur nucléaire à eau pressurisée français ;
 Sonate K. 48, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti ;
 Symphonie nº 8, K. 48, œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres